Genevieve Behrend – scrittrice francese
 Gustav Behrend – dermatologo tedesco
 Robert Behrend – chimico tedesco
 Raoul Behrend – astronomo svizzero
 Tomas Behrend – ex tennista brasiliano naturalizzato tedesco